Дюбюиссон () — французская фамилия. 

Известные носители:

 Дюбюиссон, Альберт (1918—1974) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Дюбюиссон, Виктор (род. 1990) —  французский профессиональный игрок в гольф.
 Дюбюиссон, Жак-Шарль Рено (1666–1739) —  французский военнослужащий и мэр города Труа-Ривьер.
 Дюбюиссон, Жан (1914–2011) —  французский архитектор.